Meteor steht für:
 Meteor, Leucht- oder Wettererscheinung am Himmel
 Meteor (Satellit), Reihe sowjetischer/russischer Wettersatelliten
 Meteor (Webframework)

 Kap Meteor, Ostkap der Bouvetinsel im Südatlantik

Raketen:
 Meteor (Höhenforschungsrakete), polnische Höhenforschungsrakete
 MBDA Meteor, Luft-Luft-Rakete des europäischen Herstellers MBDA

Kultur:
 Meteor (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1979
 The Meteors, Psychobillyband aus Großbritannien
 Der Meteor, Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt
 Meteor (Roman) (Deception Point), Thriller von Dan Brown

Sport:
 Meteor (Pferd), Springpferd
 Meteor (Jonglieren), Jonglierrequisite
 BFC Meteor 06, Fußballverein aus Berlin
 Meteor Prag, Fußballverein aus Tschechien
 Meteor Tallinn, ehemaliger Fußballverein aus Estland

Schiffe:
 Meteor I–V
 Meteor (Schiff, 1887)
 Meteor (Schiff, 1902)
 Meteor (Schiff, 1904), Kreuzfahrtschiff der HAPAG, siehe Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft
 Meteor (Schiff, 1915), Forschungsschiff
 Meteor (Schiff, 1927), Fahrgastschiff in Berlin
 Meteor (Schiff, 1964), Forschungsschiff
 Meteor (Schiff, 1971), ehemaliges Vermessungs- und Aufklärungsschiff der Volksmarine der DDR
 Meteor (Schiff, 1986), Forschungsschiff

 HMS Meteor, Name mehrerer britischer Kriegsschiffe

Automarken und -hersteller:
 Springfield Cornice Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Springfield, Massachusetts (1900–1901 Marke Meteor)
 Meteor Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Reading, Pennsylvania (1902–1903)
 Meteor (Automarke, New York), 1904 bis 1905 in New York City und Cleveland, Ohio, USA, gebaute Automarke
 Meteor (Automarke, Missouri), 1904 bis 1905 in St. Louis, Missouri, USA, gebaute Automarke
 Meteor (Automarke, Iowa), 1908 bis 1909 in Bettendorf, Iowa, USA, gebaute Automarke
 Meteor (Automarke, Ohio), 1915 bis 1930 in Piqua, Ohio, USA, gebaute Automarke und Herstellerin von Bestattungsfahrzeugen bis 1954; aufgegangen in Miller-Meteor
 Meteor (Automarke, Pennsylvania), 1919 bis 1922 in Philadelphia, Pennsylvania, USA, gebaute Automarke
 Meteor (kanadische Automarke), 1948 bis 1976 von Ford in Kanada verkaufte Automarke
 Meteor (belgische Automarke)
 Meteor, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Pritchett & Gold

Verkehrswesen:
 Métrolinie 14 (Paris) (Metro Est-Ouest Rapide)
 Gloster Meteor, erster einsatzfähige britische Düsenjäger im Zweiten Weltkrieg
 Meteor, Passagierdampfer der HAPAG zwischen 1904 und 1914
 KFNB – Phönix, Meteor, Titan und Pluto, österreichische Lokomotive
 Rolls-Royce Meteor, aus dem Flugmotor Rolls-Royce Merlin entwickelter Zwölfzylinder-Panzermotor
 Veritas Meteor, deutscher Rennsportwagen, siehe Veritas (Automarke) #Monoposto Veritas Meteor

Unternehmen:
 Meteor GmbH, deutscher Automobilzulieferer, ehemals Meteor Gummiwerke
 Meteor (Brauerei), Brauerei in Hochfelden im Elsass, Frankreich
 Meteor Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Meteor (Berlin), ehemalige „Gas-Glühlicht-Actien-Gesellschaft“ Meteor in Berlin
 Meteor (Mobilfunk), Mobilfunknetzbetreiber in Irland

Siehe auch:
 Meteorologie
 Meteoroid
 Meteorit
 Meteo

METEOR